Chiropsoides är ett släkte av nässeldjur. Chiropsoides ingår i familjen Chiropsalmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kubmaneter
Chiropsoides